Penny Dreadful peut désigner :

 un genre de revues populaires répandu au Royaume-Uni au XIXe siècle, appelé « penny dreadful » car elles étaient vendues pour seulement 1 penny et contenaient surtout des histoires effrayantes ;
 Penny Dreadful, une série télévisée américano-britannique en 27 épisodes, diffusés entre 2014 et 2016 et inspirée des histoires d'horreur contenues dans ces revues ;
 Penny Dreadful: City of Angels, une série télévisée américaine diffusée en 2020. C’est un spin-off de la série de 2014-2016 ;
 The Penny Dreadful Picture Show, un film d'horreur américain, sorti en 2013, également inspiré des histoires d'horreur des revues du XIXe siècle ;
 The Penny Dreadful Picture Show Re-Animated, un film d'horreur américain réalisé par Leigh Scott, sorti en 2018, suite du film de 2013.

Notes et références